Die Bardsragujn chumb 1996/97 war die fünfte Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 27. Juli 1996 und endete am 10. Juni 1997.

Pjunik Jerewan konnte seinen Titel verteidigen, und spielte als erste Mannschaft Armeniens in der UEFA Champions League. Vizemeister Ararat Jerewan vertrat das Land im Europapokal der Pokalsieger, und der Tabellendritte FC Jerewan spielte im UEFA-Pokal.

ZSKA Jerewan meldete in der Winterpause Konkurs an. Van Jerewan wurde nach dem Ende der Saison aufgelöst. Mit Arabkir Jerewan und Sangesur Goris gab es noch zwei sportliche Absteiger, da die Liga in der Folgesaison auf zehn Mannschaften reduziert wurde.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996/97